Godet ist der Familienname von:
Anatole Godet (1839–1887), französischer Fotograf
Frédéric Godet (1812–1900), Schweizer Theologe
Frédéric Godet (Architekt) (1885–1937)
Georges Edouard Godet (1845–1907), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
Paul Godet (1836–1911) Schweizer Naturwissenschaftler
Philippe Godet (1850–1922), Schweizer Schriftsteller
Robert Godet (1866–1950), Schweizer Journalist, Musikkritiker und Übersetzer

Daneben steht Godet für:
 Godet (Cognac), einen Cognac
 Godets, keilförmige Stoffteile eines Rocks, siehe Rock (Kleidung)
 M. Godet, ehemaliger französischer Automobilhersteller